Santa Maria delle Grazie – frazione di Acireale in provincia di Catania
 Santa Maria delle Grazie – frazione di Agliè in provincia di Torino
 Santa Maria delle Grazie – frazione di Milazzo nella città metropolitana di Messina
 Santa Maria delle Grazie – località (non frazione) di Scandriglia in provincia di Rieti
 Santa Maria delle Grazie – Chiesa madre del convento dei Cappuccini di San Giovanni Rotondo, dove il futuro Giovanni Paolo II celebrò la Messa davanti all'amico Padre Pio il 3 novembre 1974

Pagine correlate 
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie
 Santuario di Santa Maria delle Grazie